Геофронт (, также геофронтир — ) — термин, который городские планировщики и строители в Токио использовали для обозначения городских объектов под землёй. Так называли подземную инфраструктуру, водопроводы и канализационные системы, электрические кабели и газовые трубы проложенные под землёй, метрополитен, а также подземные торговые галереи больших торговых центров, таких как в Синдзюку, и подземные уровни новых высотных зданий. Строительство нежилых объектов под землёй позволяло увеличить площадь коммерческой недвижимости в условиях переполненности и высокой цены на землю в Токио.

Также термин геофронт получил некоторое распространение в научной фантастике, преимущественно японской, как обозначение значительного по размерам подземного пространства, используемого для расположения городов и нежилых объектов, военных, научных и прочих.

Предположительно, название образовано от древнегреческого «Гео» ( — Земля) и латинского «фронт» ( — лоб, передняя сторона).

В научной фантастике 
Концепция населённого подземного мира встречается во многих фантастических книгах и фильмах, в частности, романах Жюля Верна «Путешествие к центру Земли», Владимира Обручева «Плутония», Айзека Азимова «Стальные пещеры», Николая Носова «Незнайка на Луне».

 Подземный комплекс, упоминавшийся в 7-й главе манги «Призрак в доспехах» и 20-й серии аниме по её мотивам Ghost in the Shell: S.A.C. 2nd GIG.
 Геофронт в франшизе «Евангелион».
 Зион в трилогии «Матрица».

Также встречается в аниме и манге «Полиции будущего» и , видеоигре Ace Combat 3: Electrosphere, телесериале «Доктор Кто». В видеоигре Hyperdimension Neptunia в регионе Planeptune имеется подземелье под названием Neo-Geofront.

Другие значения 
 Geofront — сервер управления ключами SSH
 Geofront — название композиции российского музыканта Игоря Маркова (Low Orbit Satellite, Progressive House)
 Geofront Internet Solutions — подразделение Skyfall Communications LLC

Примечания